Бюлли́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Бюлли (Луара) — в департаменте Луара.
 Бюлли (Рона) — в департаменте Рона.
 Бюлли (Приморская Сена) — в департаменте Приморская Сена.

См. также 
 Бюлли-ле-Мин — в департаменте Па-де-Кале.
 Бюлли-ле-Мин — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале